Bearpaw Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bearpaw Mountain (Alaska)
 Bearpaw Mountain (Nevada)
 Bearpaw Mountain (Washington)